Lucio Aurelio Galo es el nombre de las siguientes personas:

 Lucio Aurelio Galo (cónsul 146), cónsul sufecto romano
 Lucio Aurelio Galo (cónsul 174), cónsul romano
 Lucio Aurelio Galo (cónsul 198), cónsul romano, gobernador de la provincia romana de Moesia inferior